Эскарп — многозначный термин:

 Эскарп — земляное противотанковое заграждение.
 Эскарп — крутой откос над плоской поверхностью, образовавшийся за счет сброса и/или эрозии.
 Эскарп — перемышльский укреплённый район в 1941 году.

См. также 
 Контрэскарп